Léon Talabot (1796-1863) – francuski inżynier i polityk
 Paulin Talabot (1799-1885) – francuski inżynier
 John Talabot (1982-) – hiszpański DJ

Zobacz też 
 Talbot